Tomáš Dvořák (1972 -), un athlète tchèque,
 Tomáš Dvořák, (Floex) un musicien et artiste graphique tchèque.